Best of 2007–2020 – pierwszy album kompilacyjny czeskiego zespołu pop-rockowego Mandrage. Wydany został 13 listopada 2020 przez wytwórnię płytową Universal Music.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Dysk 1

Dysk 2

Dysk 3

Pozycje na listach

Historia wydania

Przypisy 

B
B
B
B